Gustavo Díaz Ordaz ist der Name folgender Personen:

* Gustavo Díaz Ordaz (1911–1979), mexikanischer Politiker, Präsident 1964 bis 1970

Gustavo Díaz Ordaz steht für folgende Orte in Mexiko:
 Gustavo Díaz Ordaz (Baja California Sur), Ort in Baja California Sur
 Gustavo Díaz Ordaz (Ahome), Ort in Sinaloa
 Gustavo Díaz Ordaz (Angostura), Ort in Sinaloa
 Gustavo Díaz Ordaz (Veracruz), Ort in Veracruz
 Ciudad Gustavo Díaz Ordaz, Stadt in Tamaulipas
 Colonia Gustavo Díaz Ordaz, Ort in Tlaxcala
 Licenciado Gustavo Díaz Ordaz (Baja California), Ort in Baja California
 Licenciado Gustavo Díaz Ordaz (Campeche), Ort in Campeche